Molekulska formula -{C28H48O}- se može odnositi na:

 Kampesterol
 Fungisterol